Bruno Repsold é um músico e baixista de música popular brasileira.

Músicos do Rio de Janeiro (estado)
Baixistas do estado do Rio de Janeiro
Naturais da cidade do Rio de Janeiro